Вэнтокойяха (устар. Вэнто-Кой-Яха) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком автономном округе. Впадает в Большую Хадырьяху на 77 км от её устья. Длина реки — 147 км, площадь водосборного бассейна — 2540 км².

Притоки 
(км от устья)
 16 км: Лангъяха
 42 км: Нерутаяха
 63 км: Камэльсейяха
 65 км: Ядьяха
 69 км: Нгарка-Тутысымаяха
 83 км: Нюдя-Тутысымаяха
 95 км: Янгъяха

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Примечания 

Притоки Большой Хадырьяхи
Реки Пуровского района